Lichenodiplisiella är ett släkte av svampar. Lichenodiplisiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenodiplisiella